IFD est un sigle qui peut désigner :
 Institut français du design ;
 immunofluorescence directe ;
 impôt fédéral direct.